Elaine eller Élaine kan syfta på:

 Elaine – en mytologisk person i keltisk mytologi
 Elaine (namn) – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Élaine (skulptur) – ett par liknande skulpturer av Liss Eriksson
 Elaine Benes – en karaktär i Seinfeld
 Elaine (musikalbum) – ett musikalbum från 1984 av dansbandet Lasse Stefanz
 Elaine, Arkansas – en stad i Phillips County i Arkansas